|-
| 80701 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80702 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80703 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80704 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80705 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80706 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80707 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80708 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80709 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80710 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80711 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80712 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80713 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80714 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80715 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80716 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80717 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80718 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80719 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80720 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80721 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80722 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80723 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80724 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80725 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80726 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80727 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80728 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80729 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80730 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80731 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80732 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80733 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80734 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80735 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80736 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80737 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80738 - || || 4 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 80739 - || || 5 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 80740 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80741 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80742 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80743 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80744 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80745 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80746 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80747 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80748 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80749 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80750 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80751 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80752 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80753 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80754 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80755 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80756 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80757 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80758 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80759 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80760 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80761 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80762 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80763 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80764 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80765 - || || 5 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80766 - || || 5 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80767 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80768 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80769 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80770 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80771 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80772 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80773 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80774 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80775 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80776 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80777 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80778 - || || 1 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80779 - || || 10 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 80780 - || || 8 de febrer, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 80781 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80782 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80783 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80784 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80785 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80786 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80787 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80788 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80789 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80790 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80791 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80792 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80793 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80794 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80795 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80796 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80797 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80798 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80799 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80800 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
0